Bereschkowskoje () ist der Name folgender Orte:
 Bereschkowskoje (Kaliningrad) (bis 1928: Groß Bubainen, 1928–1946 Waldhausen, Kreis Insterburg, Ostpreußen), Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Bereschkowskoje (Leningrad), Oblast Leningrad, Russland